Goniopora är ett släkte av koralldjur. Goniopora ingår i familjen Poritidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Goniopora